Polaczek ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Polaczek (* 1980), deutscher Eishockeyspieler
 Dietmar Polaczek (1942–2020), österreichischer Schriftsteller, Komponist und Journalist
 Else Polaczek  (1865–1908), deutsche Historikerin und Kunsthistorikerin
 Ernst Polaczek (1870–1939), österreichischer Kunsthistoriker und von 1928 bis 1933 Museumsdirektor in Görlitz

Siehe auch:
 Polatschek
 Pollaczek
 Pollatschek
 Pollacsek
 Poláček
 Polaschek
 Polatzek